Шон Иган (; род. 5 апреля 1982, Нью-Йорк) — программист, известный как разработчик программ мгновенного обмена сообщениями.

Окончил институт в Минеоле.

Шон Иган — ведущий разработчик проекта Pidgin, популярной программы мгновенного обмена сообщениями. В сентябре 2005 года его наняла компания Google в команду разработчиков Google Talk. Как руководитель проекта libjingle, Шон Иган направил усилия на обеспечение совместимости голосовых функций в клиентах, основанных на протоколе XMPP.

Шон Иган сейчас проживает в Сиэтле и наслаждается игрой на укулеле.

Опубликованные работы 
 Egan, Sean M. Open Source Messaging Application Development: Building and Extending Gaim, Berkeley, CA: Apress, 2005. ISBN 1-59059-467-3.

См. также 
 Pidgin
 Google Talk

Ссылки 
 Google Talkabout Blog
 Open Source Messaging Application Development: Building and Extending Gaim
 Speaker Profile, O'Reilly Emerging Telephony Conference

Пресса 
 
 
 
 
 

Программисты США
Разработчики свободного программного обеспечения